Einar Middelboe – calciatore danese
 Kristian Middelboe – calciatore danese
 Nils Middelboe – mezzofondista, triplista e calciatore danese